Большая поясничная мышца () — мышца внутренней группы мышц таза.

Длинная веретенообразная. Начинается 5 зубцами от боковой поверхности тел XII грудного, четырёх верхних поясничных позвонков, а также соответствующих межпозвонковых дисков. Более глубокие мышечные пучки начинаются от поперечных отростков всех поясничных позвонков. Несколько суживаясь, мышца направляется книзу и немного кнаружи и, соединяясь с пучками подвздошной мышцы () образует общую подвздошно-поясничную мышцу ().

Функция 

Мышца по своей сути является одной из головок . Её функция аналогична функции данной мышцы.

Примечания 

Мышцы таза